o Bbooster Ventures, Fundada en 2010, por un equipo de emprendedores e inversores, Bbooster Ventures fundó la primera aceleradora española en el impulso de nuevas ideas que basan su modelo de negocio en internet y en las aplicaciones para móviles. Actualmente cuenta con dos sociedades de capital riesgo, a través de las cuales invierte en startups que se encuentran en distintas fases: 

Sinensis, el único fondo de capital riesgo regulado del sur de Europa con programa de aceleración integrado. Desde su creación, ha ayudado a poner en marcha más de 60 nuevos proyectos que han generado más de 250 puestos de trabajo. Algunas de las empresas que iniciaron su programa con apenas una prueba de concepto, hoy cuentan con un volumen de millones de euros como Traventia.com, Tallerator.com, Hooptap o Cronoshare.com, siendo por resultados la Aceleradora #1 en España. Cada año Sinensis a través del programa de aceleración Bbooster, apoya entre 14 y 18 nuevos proyectos tecnológicos para que salten al mercado en cuatro meses como empresas viables, constituidas como sociedades y con financiación. Reinvirtiendo en fases posteriores hasta 200.000€

DYRECTO-SINENSIS invierte hasta 400.000€ en empresas que se encuentran en fases posteriores. A través de las semanas concurso denominadas Bbooster Weeks, se seleccionan startups de internet con facturaciones de entorno 100.000€ en los últimos 6-12 meses, para invertir en ellas en varios tramos. Se celebran cuatro Bbooster Weeks al año, para invertir una media de 6 startups.

Referencias 
DYRECTO-SINENSIS 

Inversión
Empresas de España